Генна́дий Алекса́ндрович Па́ушкин (при рождении Генна́дий Фёдорович Пу́ринов; 28 февраля 1921, Казань — 15 октября 2007, там же) — русский писатель.

Биография 
Родился в Казани в Адмиралтейской слободе (ныне — Кировский район города). Дом, где родился будущий писатель, затоплен разливом Куйбышевского водохранилища.

Отца не помнил. В 1937 году был усыновлён отчимом и только после этого, сменив фамилию, смог вступить в комсомол.

В 1939 году поступил в Казанский университет на исторический факультет и в том же году прервал учёбу, пойдя добровольцем на финскую войну в пограничные войска. Всех добровольцев направили служить в пограничные войска на смену пограничникам, которых направили на Финский фронт, где шли тяжелейшие кровопролитные бои, и нужны были только опытные солдаты.

С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал на Украине, в Кубани, на Кавказе (участвовал в обороне Сухуми, в разгроме немецкой дивизии «Эдельвейс»), в последние годы войны — старшина, начальник радиостанции РСБ-Ф роты связи 17-го пограничного Измаильского Краснознамённого полка.

После демобилизации продолжил учёбу в Казанском университете, совмещая её с работой заведующим отделом литературы и искусства в редакции «Комсомолец Татарии». В 1953—1955 годы — собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Татарской, Чувашской и Марийской АССР.

В 1955—1968 годы работал консультантом Союза писателей Татарской АССР, редактировал альманах «Литературный Татарстан», руководил русской секцией при Союзе писателей республики, избирался членом правления, работал в «Чаяне». С 1957 года — член Союза писателей СССР.

Семья 
Отец — Фёдор Гаврилович Пуринов; мать — Александра Гавриловна Бабашкина.

По рассказам матери известно, что отец был лихим кавалеристом. По фамильным преданиям родители Александры Гавриловны не хотели выдавать её замуж за Фёдора Пуринова. Тогда Фёдор прискакал на коне, обнажил саблю и скомандовал: «Снимай иконы! Благословляй на венчание! Иначе, всех в капусту перерублю!»

Братья матери:
 Григорий Гаврилович Бабашкин, учился в Казанском пехотном юнкерском училище, затем участвовал в революционном движении; был заключён в Казанскую пересыльную тюрьму.
 Михаил Гаврилович Бабашкин, учился в Казанском пехотном юнкерском училище, в гражданскую войну сражался за белых.
Оба погибли у реки Казанки при взятии белыми Казани, будучи по разные стороны передовой.

Отчим — Александр Николаевич Паушкин, портной, закройщик военторга; принимал участие в революции в Петрограде.

Жена — Нина Александровна.

Творчество 
Первая публикация состоялась на службе в погранвойсках — стихотворение «Двадцатилетний часовой» вышло в многотиражной газете погранотряда. Во время войны печатал стихи в журнале «Пограничник» и газете «Советский воин».

Стихотворение «Тополь», опубликованное после войны в «Комсомольце Татарии», вызвало резкую критику, от которой защитил М. В. Исаковский.

Писал очерки о нефтяниках, строителях КАМАЗа, повести и рассказы о войне, лирические стихи.

Возвращение: тетрадь, найденная в окопе 

Примечательна история публикации сборника стихов в последние годы жизни Паушкина. В 1941 году он участвовал в обороне Одессы и потерял там тетрадь со своими стихами.

В 1987 году, служащий военкомата по фамилии Белоус нашёл эту тетрадь в старом окопе под Одессой и передал её в редакцию газеты . В тетради были 80 стихотворений и поэма, которые периодически переплетались с вырезками из фронтовых газет. Под стихами были подписи автора: сначала сержанта, а затем старшины Геннадия Паушкина. Корреспондент газеты, В. Тарновский, опубликовал статью «Хто вiн, сержант Паушкин?» 3 января 1987 года, в которой он рассказал о найденной тетради и нескольких стихотворениях, написанных Геннадием Паушкиным. Прочитав статью, Анатолий Яни, украинский журналист, поэт и литератор, связался с Геннадием Паушкиным и передал ему его рукописи.

Позднее в 2004 году, при содействии Президента Татарстана Шаймиева, был издан сборник стихов «Возвращение: тетрадь, найденная в окопе», который включил стихотворения из найденной тетради с эпиграфом:

Библиография 

 Паушкин Г. А. Алешкин голубь; [Сашок; Как сома делили] : Рассказы : [Для детей сред. школьного возраста]. — Казань: Татгосиздат, 1953. — 48 с.
 Паушкин Г. А. Вернитесь, аисты! : Повесть : [Для ст. школьного возраста / Ил.: В. В. Карамышев]. — Казань: [Таткнигоиздат], 1970. — 104 с. — 
 Паушкин Г. А. Взирая на лица : Стихи, фельетоны, басни / [Ил.: В. Карамышев]. — Казань: Таткнигоиздат, 1963. — 63 с.
 Паушкин Г. А. Всегда в пути : Стихи. — Казань: Таткнигоиздат, 1954. — 54 с. — (Циклы: Балканские стихи; Возвращение; На земле Бавлинской; Лирика).
 Паушкин Г. А. Дальние поляны : Повести, рассказы. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1973. — 160 с. — (Содерж.: Повести: Черствые именины; Дальние поляны; Крутые тропы; Рассказы: Дом на горе; Нечаянная встреча; Слушай мои позывные; Каменный карьер; В Дубровке; Знакомые ребята; Вертикаль; Ветер с Камы; Последний перевал). — 
 Паушкин Г. А. Данинка : Рассказы : [Для ст. школьного возраста / Ил.: Л. П. Анисимов]. — Казань: Таткнигоиздат, 1969. — 127 с. — (Содерж.: Голос отцов; Рая; В степи; Соловей; Крошка; старший телефонист; Беккеровский рояль; Летят!; Данинка; Проводы зимы; Михалыч; Жили-были…; Скворцы и трясогузки). — 
 Паушкин Г. А. Дозорные тропы : Рассказы о пограничниках : [Для сред. школьного возраста / Ил.: П. Н. Григорьев]. — Казань: Таткнигоиздат, 1957. — 40 с. — (Содерж.: Застава; Иван Шатров; Болотные огни; Дымок от папиросы; На лимане; Последняя встреча; На острове).
 Паушкин Г. А. Живу и помню : Повести и рассказы. — Казань: Тат. кн. изд-во, 2001. — 239 с. — (Содерж.: Повести: Затмение; В Адмиралтейской слободе; Живу и помню; Пришельцы; Рассказы: Материнская звезда; Бездорожье; Дело чести; Слушай мои позывные!; Возвращение; Старая пристань). —  — ISBN 5-298-01047-4
 Паушкин Г. А. Звезды не гаснут : Рассказы. — Казань: Таткнигоиздат, 1967. — 135 с. — (Содерж.: Санчар; Тридцать третья река; Песня в ночи; Слушай мои позывные; Симка-дурочка; Гости; Звезды не гаснут; Остров Ревун; Скопа; Счастье; Кодры; Рио).
 Паушкин Г. А. И так же падал снег : Повести и рассказы / [Вступ. статья Ст. Сидорова]. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1981. — 351 с. — (Содерж.: Черствые именины; Дальние Поляны; Трава на камне; Голубой и зеленый мир; Эшелон; На Кагульской заставе; Прорыв; Ковчег сорок второго; Тридцать третья река; Яшка и др.). — 
 Паушкин Г. А. Материнская звезда : Избр. рассказы. — Казань : Татар. кн. изд-во, 1996. — 160 с. — (Содерж.: Тридцать третья река; Яшка; Крутые тропы; Материнская звезда; В Рионской долине; Под звездами балканскими; За голубым Дунаем; Белая лошадь; Солдатский приемыш; Стоянка в Капошваре, и др. рассказы). —  — ISBN 5-298-00611-6
 Паушкин Г. А. Минута молчания : Повести и рассказы : [Для ст. шк. возраста] / [Худож. И. В. Воробьев]. — Казань : Татар. кн. изд-во, 1988. — 208 с. — (Содерж.: Повести: Минута молчания; До последнего дня; Рассказы: Тридцать третья река; Обвал; Яшка; И снова — по тропам крутым; Слушай мои позывные!; Ландыши; Под одной крышей). — 
 Паушкин Г. А. На дальней заставе : Повесть. — 2-е изд. — Казань: Татгосиздат, 1952. — 80 с.
 — 2-е изд. — Казань: Татгосиздат, 1952. — 80 с.
 Паушкин Г. А. На земле челнинской. — Казань: Таткнигоиздат, 1971. — 173 с. — (Так закаляется сталь). — 
 Паушкин Г. А. На зорьке : [Рассказы : Для ст. школьного возраста / Ил.: И. Хантемиров]. — Казань: Таткнигоиздат, 1959. — 60 с. — (Содерж.: Санчарский перевал; В Рионской долине; На зорьке; Клава).
 Паушкин Г. А. Позабыть нельзя : Повесть. — Казань : Татар. кн. изд-во, 1986. — 80 с. — 
 Паушкин Г. А. Пришельцы : Повесть. — Казань : Татар. кн. изд-во, 1984. — 111 с. — 
 Паушкин Г. А. Птицы улетели : Повесть : [Для сред. и ст. школьного возраста]. — Казань: Таткнигоиздат, 1962. — 67 с.
 Паушкин Г. А. Родные просторы : [Стихи]. — Казань: Таткнигоиздат, 1958. — 95 с. — (Циклы: Волжские плесы; Спасибо тебе… ; Маленькие поэмы: Три поколения; Свет; Первая встреча).
 Паушкин Г. А. Слушай мои позывные! : Повесть и рассказы. — Москва: Современник, 1978. — 191 с. . ; 17 . — (Новинки «Современника»). — (Содерж.: На Кагульской заставе; Рассказы: Тридцать третья река; Ковчег сорок второго; Яшка; В Рионской долине; Стоянка в Капошваре; За голубым Дунаем; Рояль; Слушай мои позывные!). — 
 Паушкин Г. А. Слушай мои позывные : Рассказы. — Казань: Таткнигоиздат, 1965. — 100 с. — (Содерж.: На заре; В Рионской долине; Ксана; Слушай мои позывные; Старая пристань; Симка-дурочка; Вера Ивановна; По дороге).
 Паушкин Г. А. Танайка : [О передовых людях села]. — Казань : Таткнигоиздат, 1968. — 71 с.
 Паушкин Г. А. Трава на камне : Повести / [Предисл. Р. Кутуя ; Худож. И. Воробьев]. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1991. — 368 с. — (Содерж.: Трава на камне; Вернитесь, аисты!; Крутые тропы; Позабыть нельзя; Пришельцы). —  — ISBN 5-298-00748-1
Составитель
 Голоса молодых : [Сб. стихов] / [Сост. Г. Паушкин]. — Казань: Б. и., 1957. — 24 с. — (К Республиканскому фестивалю молодежи Татарии). — (Авторы: О. Шадрин, Б. Железнов, Ф. Кузнецов, Д. Сычев, Л. Кузина, А. Сытин, В. Ганеев, Ж. Миндубаев, Ф. Бровкин).
 Город моей мечты : Стихи и рассказы / Сост. Г. Паушкин. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1977. — 143 с. — (Авт.: В. Хатюшин, В. Максимов, Е. Кувайцев, В. Суров, В. Быченок, И. Лимонова, В. Леонтьев, Г. Сушко, Н. Кандудина, Ю. Котов и др.). — 
 Добрый огонек : [Сб. стихов и рассказов] / [Сост. Г. Паушкин]. — Казань: Таткнигоиздат, 1961. — 179 с.
 Идущие впереди : Сборник очерков о творцах семилетки / [Сост. Г. Паушкин]. — Казань: Таткнигоиздат, 1961. — 139 с.
 Между Волгой и Уралом : Произведения писателей авт. респ. Поволжья и Урала / [Сост. Г. А. Паушкин]. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1984. — 414 с. — 
 Ради жизни : Стихи / [Сост. Г. А. Паушкин]. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1984. — 96 с. — (Авт.: И. Калимуллин, Р. Кутуй, Н. Беляев, М. Скороходов, С. Малышев, Р. Сагиров, В. Баширов, В. Лавришко, М. Зарецкий, Ю. Макаров и др.). — 
Редактор
 От знакомства к родству : Материалы Всерос. совещания по худож. переводу. (Казань, 1962 г., янв.) / [Под ред. Г. Паушкина]. — Казань: Таткнигоиздат, 1963. — 312 с.
Более полную библиографию см.:

Награды 
 медаль «За оборону Кавказа»
 Орден Красной Звезды (30.4.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (17.4.1990)

Адреса в Казани 
 по 15.10.2007 — улица Адоратского, дом 15, квартира 154.

Память 
Все документы, кроме фамильных преданий, должны храниться в Архиве Республики Татарстан.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Старшины (СССР)
Связисты Великой Отечественной войны
Выпускники Казанского университета
Детские писатели Татарстана
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР